Courmont ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Courmont (Aisne)
 Courmont (Haute-Saône)